Der Name Idaddu steht für:
 Idaddu I., König von Elam aus der Šimaški-Dynastie
 Idaddu II., König von Elam aus der Šimaški-Dynastie und Enkel von Idaddu I.